Aston Martin DBS (1967) – samochód sportowy klasy wyższej produkowany w latach 1967–1972
 Aston Martin DBS (2007) – samochód sportowy klasy wyższej produkowany od 2007 roku